UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2012-13 er kvalifikationsrunderne og playoff-runden til gruppespillet i UEFA Europa League 2012-13.

Første kvalifikationsrunde

Seedning

Kampe 

|}

Noter
 Note 1: Rækkefølgen af kampene er ændret efter lodtrækningen.

Første kamp 

Notes
 Note 2: Víkingur spillede deres hjemmekampe på Gundadalur, Tórshavn da deres eget stadion Serpugerði Stadion ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 3: Shkëndija spillede deres hjemmekampe påMilano Arena, Kumanovo da deres eget stadion Gradski stadion Tetovo ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 4: Narva Trans spillede deres hjemmekampe på Rakvere linnastaadion, Rakvere i stedet for deres eget stadion Kreenholmi Stadion.
 Note 5: Renova spillede deres hjemmekampe på Milano Arena, Kumanovo da deres eget stadion Gradski stadion Tetovo ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 6: Baku spillede deres hjemmekampe på Dalga Arena, Baku i stedet for deres eget stadion Tofiq Bahramov Stadion.
 Note 7: Rudar Pljevlja spillede deres hjemmekampe på Gradski stadion, Nikšić da deres eget stadion Gradski stadion (Pljevlja) ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 8: Differdange 03 spillede deres hjemmekampe på Stade de la Frontière, Esch-sur-Alzette da deres eget stadion Stade du Thillenberg ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 9: Tirana spillede deres hjemmekampe på Qemal Stafa Stadion, Tirana da deres eget stadion Selman Stërmasi Stadion ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 10: EB/Streymur spillede deres hjemmekampe på Gundadalur, Tórshavn da deres eget stadion Við Margáir ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 11: Cefn Druids spillede deres hjemmekampe på Racecourse Ground, Wrexham da deres eget stadion The Rock ikke levede op til UEFA's kriterier.

Returkampe 

Elfsborg vandt 12–0 samlet.

Tirana vandt 2–0 samlet.

Khazar Lankaran vandt 4–2 samlet.

Portadown vandt 2–1 samlet.

Lech Poznań vandt 3–1 samlet.

Ordabasy vandt 1–0 samlet.

Shirak vandt 2–1 samlet.

Olimpi Rustavi vandt 9–1 samlet.

Aktobe vandt 2–1 samlet

2–2 samlet. Metalurg Skopje vandt på udebanemål.

3–3 samlet. Gandzasar vandt på udebanemål.

3–3 samlet. Čelik Nikšić vandt på udebanemål.

Inter Baku vandt 7–0 samlet.

2–2 samlet. Levadia Tallinn vandt på udebanemål.

3–3 samlet. Sūduva Marijampolė vandt på udebanemål.

Homel vandt 6–0 samlet.

Olimpija Ljubljana vandt 6–0 samlet

Liepājas Metalurgs vandt 6–0 samlet.

MYPA 5–0 vandt samlet.

Zimbru Chişinău 2–1 vandt samlet.

Rosenborg vandt 4–0 samlet.

Kalmar FF vandt 4–1 samlet.

JJK vandt 4–3 samlet.

Senica vandt 3–2 samlet.

Differdange 03 vandt 6–0 samlet.

Sarajevo vandt 9–6 samlet.

Twente vandt 9–0 samlet.

KuPS vandt 3–2 samlet.

FH vandt 3–1 samlet.

Mura 05 vandt 2–0 samlet.

Osijek vandt 4–1 samlet.

Dacia Chişinău vandt 2–0 samlet.

Zeta vandt 4–2 samlet.

Renova vandt 8–0 samlet

Þór Akureyri vandt 5–1 samlet

Honvéd vandt 3–0 samlet.

2–2 samlet. St. Patrick's Athletic vandt på udebanemål.

Noter
 Note 12: Grevenmacher spillede deres hjemmekampe på Stade Jos Nosbaum, Dudelange da deres eget stadion Op Flohr Stadion ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 13: Nõmme Kalju spillede deres hjemmekampe på Kadrioru Stadium, Tallinn da deres eget stadion Hiiu Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 14: Ordabasy spillede deres hjemmekampe på Central Stadium, Almaty da deres eget stadion Kazhimukan Munaitpasov Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 15: Olimpi Rustavi spillede deres hjemmekampe på Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi da deres eget stadion Poladi Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 16: Metalurg Skopje spillede deres hjemmekampe på Milano Arena, Kumanovo da deres eget stadion Železarnica Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 17: Gandzasar spillede deres hjemmekampe på Republican Stadium, Yerevan da deres eget stadion Gandzasar Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 18: Inter Baku spillede deres hjemmekampe på Dalga Arena, Baku da deres eget stadion Shafa Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 19: MyPa spillede deres hjemmekampe på Lahden Stadion, Lahti da deres eget stadion Saviniemi ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 20: NSÍ Runavík spillede deres hjemmekampe på Gundadalur, Tórshavn da deres eget stadion Runavík Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 21: Mura 05 spillede deres hjemmekampe på Športni park, Lendava da deres eget stadion Fazanerija City Stadium ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 22: Zeta spillede deres hjemmekampe på Stadion Pod Goricom, Podgorica da deres eget stadion Stadion Trešnjica ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 23: Þór Akureyri spillede deres hjemmekampe på Akureyrarvöllur, Akureyri da deres eget stadion Tórsvøllur ikke levede op til UEFA's kriterier.

Anden kvalifikationsrunde

Seedning 

† Vinderne fra forrige runde, hvis identitet ikke var kendt, da lodtrækningen fandt sted (hold i kursiv slog et højere rangeret hold i forrige runde, og har derfor taget deres modstanders koefficient i lodtrækningen til denne runde).

Kampe 

|}

Noter
 Note 2: Ude- og hjemmebane er byttet rundt, efter den originale lodtrækning.

Første kamp 

Noter
 Note 25: Naftan Novopolotsk spillede deres hjemmekamp på Central Sport Complex, Vitebsk da deres eget stadion Atlant Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 26: Anzhi Makhachkala spillede deres hjemmekamp på Saturn Stadion, Ramenskoye på grund af sikkerhedsproblemer omkring byen Makhachkala og den autonome republik Dagestan.
 Note 27: Renova spillede deres hjemmekamp på Milano Arena, Kumanovo da deres eget stadion Gradski stadion Tetovo ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 28: Lokomotiv Plovdiv spillede deres hjemmekamp på Lovech Stadion, Lovech da deres eget stadion Lokomotiv Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 29: Olimpi Rustavi spillede deres hjemmekamp på Mikheil Meskhi Stadion, Tbilisi da deres eget stadion Poladi Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 30: Inter Baku spillede deres hjemmekamp på Dalga Arena, Baku da deres eget stadion Shafa Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 31: Differdange 03 spillede deres hjemmekamp på Stade de la Frontière, Esch-sur-Alzette da deres eget stadion Stade du Thillenberg ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 32: Tirana spillede deres hjemmekamp på Qemal Stafa Stadion, Tirana da deres eget stadion Selman Stërmasi Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 33: Bnei Yehuda spillede deres hjemmekamp på Ramat Gan Stadion, Ramat Gan da det har en større kapacitet end deres eget Bloomfield Stadion.
 Note 34: Maccabi Netanya spillede deres hjemmekamp på HaMoshava Stadion, Petah-Tikva da deres eget stadion Sar-Tov Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 35: Mura 05 spillede deres hjemmekamp på Športni park, Lendava da deres eget stadion Fazanerija City Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.

Returkamp 

Bnei Yehuda vandt 3–0 samlet.

Rosenborg vandt 4–3 samlet.

Dila Gori vandt 5–2 samlet.

Servette vandt 5–1 samlet.

Ruch vandt 6–1 samlet.

Metalurh vandt 11–2 samlet.

2–2 samlet. KuPS vandt på udebanemål.

Homel vandt 2–1 samlet.

Aktobe vandt 5–4 samlet.

Twente vandt 6–1 samlet.

Elfsborg vandt 2–1 samlet.

Vojvodina vandt 5–1 samlet.

Rapid vandt 5–1 samlet.

Anzhi vandt 5–0 samlet.

Aalesund vandt 6–1 samlet.

Anorthosis vandt 6–1 samlet.

Kalmar vandt 6–1 samlet.

1–1 samlet. Mura 05 vandt på udebanemål.

2–2 samlet. Asteras Tripolis vandt 4–2 efter straffesparkskonkurrence.

1–1 samlet. Ried vandt på udebanemål.

Tromsø vandt 1–0 samlet.

1–1 samlet. Young Boys vandt 4–1 efter straffesparkskonkurrence.

Gent vandt 4–2 samlet.

APOEL vandt 3–0 samlet.

Lech Poznań vandt 2–1 samlet.

3–3 samlet. Zeta vandt på udebanemål.

Vitesse vandt 7–5 samlet.

Viktoria Plzeň vandt 5–1 samlet.

Spartak Trnava vandt 4–2 samlet.

Hajduk Split vandt 2–1 samlet.

Røde Stjerne Beograd vandt 7–6 samlet.

1–1 samlet. Videoton vandt på udebanemål.

Legia Warszawa vandt 7–3 samlet.

Eskişehirspor vandt 3–1 samlet.

Slaven Belupo vandt 10–2 samlet.

St Patrick's Athletic vandt 3–2 samlet.

Sarajevo vandt 3–2 samlet.

Admira Wacker Mödling vandt 6–2 samlet.

AIK vandt 2–1 samlet.

Mladá Boleslav vandt 4–0 samlet.

Noter
 Note 37: Ordabasy spillede deres hjemmekamp på Central Stadion, Almaty da deres eget stadion Kazhimukan Munaitpasov Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 38: Dila Gori spillede deres hjemmekamp på Mikheil Meskhi Stadion, Tbilisi da deres eget stadion Tengiz Burjanadze Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 39: Gandzasar spillede deres hjemmekamp på Republican Stadion, Yerevan da deres eget stadion Gandzasar Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 40: Metalurg Skopje spillede deres hjemmekamp på Milano Arena, Kumanovo da deres eget stadion Železarnica Stadion ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 41: CSKA Sofia spillede deres hjemmekamp på Vasil Levski National Stadion, Sofia instead of their own Balgarska Armia Stadion.
 Note 42: Zeta spillede deres hjemmekamp på Stadion Pod Goricom, Podgorica da deres eget stadion Stadion Trešnjica ikke lever op til UEFA’s kriterier.
 Note 43: Þór Akureyri spillede deres hjemmekamp på Akureyrarvöllur, Akureyri da deres eget stadion Tórsvøllur ikke lever op til UEFA’s kriterier.

Tredje kvalifikationsrunde

Seedning 

† Vinderne fra forrige runde, hvis identitet ikke var kendt, da lodtrækningen fandt sted (hold i kursiv slog et højere rangeret hold i forrige runde, og har derfor taget deres modstanders koefficient i lodtrækningen til denne runde).

Kampe 

|}

Noter
 Note 44: UEFA gav Mura 05 en 3-0 sejr , da Arsenal Kyiv satte den karantæneramte spiller, Éric Matoukou, ind i den første kamp. Den oprindelig kamp endte 3-0 til Arsenal Kyiv.
 Note 45: Ude- og hjemmebane er byttet rundt, efter den originale lodtrækning.
 Note 46: Kampen blev afbrudt i den 82. minut på grund af tilskueruroligheder. Dila Gori var foran 3-0. UEFA besluttede at dette resultat blev stående. .

Første kamp 

Noter
 Note 47: Anzhi Makhachkala spillede alle deres hjemmekampe på Saturn Stadion, Ramenskoye, i stedet for deres eget , Dynamo Stadion, på grund af sikkerhedsproblemer vedrørende byen Makhachkala og den autonome republik Dagestan.
 Note 48: Dila Gori spillede deres hjemmekamp på Mikheil Meskhi Stadion, Tbilisi i stedet for deres eget, Tengiz Burjanadze Stadion, Gori.
 Note 49: Stadion Ruchu kapacitet var begrænset til 4.000 på grund af renovering.
 Note 50: Bnei Yehuda spillede deres hjemmekampe på Ramat Gan Stadion, Ramat Gan i stedet for deres normale stadion, Bloomfield Stadion, Tel Aviv.
 Note 51: St. Patrick's Athletic spillede deres hjemmekampe på Tallaght Stadion, Dublin i stedet for deres normale stadion, Richmond Park, Dublin.

Returkamp 

0–0 samlet. Røde Stjerne vandt 6–5 efter straffesparkskonkurrence.

Dynamo Moskva vandt 7–2 samlet.

Horsens vandt 4–3 samlet.

Genk vandt 4–2 samlet.

Athletic Bilbao vandt 4–3 samlet.

Legia Warszawa vandt 4–3 samlet.

1–1 samlet. Rosenborg vandt på udebanemål.

Apoel vandt 3–1 samlet.

Tromsø vandt 2–1 samlet.

Twente vandt 4–0 samlet.

Dila Gori vandt 3–1 samlet.

Videoton vandt 4–0 samlet.

Young Boys vandt 3–1 samlet.

Steaua București vandt 3–1 samlet.

AIK vandt 3–1 samlet.

2–2 samlet. Zeta vandt på udebanemål.

Sparta Prag vandt 4–2 samlet.

Mura 05 vandt 3–2 samlet.

Anzhi Makhachkala vandt 4–0 samlet.

Viktoria Plzeň vandt 7–0 samlet.

PAOK vandt 6–1 samlet.

Bursaspor vandt 6–1 samlet.

Hannover 96 vandt 5–0 samlet.

Heerenveen vandt 4–1 samlet.

Marseille vandt 4–1 samlet.

Internazionale vandt 3–2 samlet.

1–1 samlet. Marítimo vandt på udebanemål.

Liverpool vandt 4–0 samlet.

Rapid Wien vandt 3–2 samlet.

Noter
 Note 52: Zeta spillede deres hjemmekamp på Stadion Pod Goricom, Podgorica i stedet for deres eget stadion, Stadion Trešnjica, Golubovci.
 Note 53: Mura 05 spillede deres hjemmekamp på Ljudski vrt, Maribor i stedet for deres eget stadion, Fazanerija City Stadium, Murska Sobota.
 Note 54: Rapid București spillede deres hjemmekamp på Arena Națională, Bucharest i stedet for deres eget stadion, Stadionul Giulești-Valentin Stănescu, Bucharest.
 Note 55: Marseille spillede deres hjemmekamp på Stade Parsemain, Istres i stedet for deres eget stadion, Stade Vélodrome, Marseille, da det var under reperation.

Playoff-runde

Seeding 

† Vinderne af den tidligere runde, hvis identitet ikke var kendt på lodtrækningsdatoen, på grund af afbrydelsen af returkampen mellem Dila Gori og Anorthosis (Dila Gori blev senere erklæret som vinder, og tog derfor Anorthosis koefficient i denne runde).

Kampe 

|}

Statistik

Målscorer 

Kilde:

Assister 

Kilde:

Referencer 

Kvalifikationsfase og playoffrunde 2012-13